Château de Presles est le nom porté par plusieurs châteaux :
 Château de Presles à Presles-et-Thierny, Aisne en France.
 Château de Presles à Cerny, Essonne en France.
 Château de Presles à Presles, Province de Hainaut en Belgique.

Presles